Clementine může být:

 jméno
 Clémentine Hélène Dufau (1869–1937) – francouzská malířka
 Clementine Fordová (* 1979) – americká herečka
 Clementine Stoney (* 1981) – australská plavkyně
 jiný význam
 Clementine (sonda) – kosmická sonda NASA
 Clementine (přehrávač) – hudební přehrávač
 „Oh My Darling, Clementine“ – americká píseň